Кёнсан:

 Кёнсан (регион) — регион в Южной Корее.
 Кёнсан (город) — город в Южной Корее.